НС или Нс се може односити на:

Нова Србија - политичка партија у Србији.
Народна странка - политичка странка у Црној Гори.
Двословна скраћеница за град Нови Сад.

Скраћенице